Priszkosz; Athéni filozófus a 4. században
 Priscus Attalus; praefectus urbi 408-ban
 Priszkosz; 5. századi történetíró, szónok